Појам Руби може да се односи на:
 Руби (програмски језик), програмски језик
 Руби (град), град у провинцији Барселона, у Шпанији
 Руби (Јужна Каролина), град у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Руби (Аљаска), град у америчкој савезној држави Аљаска
 Руби (Виљафлорес), насеље у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Виљафлорес
 Руби (Медељин), насеље у Мексику у савезној држави Веракруз у општини Медељин
 Руби (теленовела), ТВ серија